Avro (vliegtuigbouwer), een Engelse vliegtuigfabrikant
AVRO, een voormalige Nederlandse publieke omroep